Prvaci Hrvatske u nogometu za kadete (uzrast U-17) za sezonu 2017./18. su šesti put zaredom bili nogometaši Dinama iz Zagreba.

Prva liga

Drugi rang

Poveznice  
 Prvenstvo Hrvatske u nogometu za juniore 2017./18.
 Prvenstvo Hrvatske u nogometu za pionire 2017./18.

Izvori 
 
 prvahnl.hr, 1. HNL Kadeti, pristupljeno 1. lipnja 2018. 
 nk-osijek.hr, 1. HNL Kadeti , pristupljeno 1. lipnja 2018.  
 

2017-18
k-p